Moorhead ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Moorhead (* 1987), US-amerikanischer Regisseur, Produzent, Kameramann, Drehbuchautor und Schauspieler
 Barbara Jean Moorhead, Geburtsname von Barbara Eden (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin
 Carlos Moorhead (1922–2011), US-amerikanischer Politiker
 James K. Moorhead (1806–1884), US-amerikanischer Politiker
 Jean Moorhead (* 1935), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Margaret Moorhead (* um 1935), neuseeländische Badmintonspielerin
 Natalie Moorhead (1901–1992), US-amerikanische Schauspielerin
 William S. Moorhead (1923–1987), US-amerikanischer Politiker

Moorhead ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moorhead (Iowa)
 Moorhead (Minnesota), Stadt im Clay County
 Moorhead (Mississippi), im Sunflower County
 Moorhead (Montana)
 Moorhead (Pennsylvania)
 Moorhead Township, Clay County, Minnesota

Siehe auch:
 Moorehead (Hersteller)
 Moorehead